Qeqertakulussuaq bezeichnet:
 Qeqertakulussuaq (Insel, Nuuk, nördlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qeqertakulussuaq (Insel, Nuuk, südlich), Insel im Distrikt Nuuk, Grönland